В таблице представлены 50 крупнейших агломераций Канады по численности населения согласно данным переписей Канады 2001, 2006, 2011, 2016 годов, а также оценку населения на 2020 год. Каждая городская зона идентифицируется Статистической службой Канады как ПГЗ или как ПА. Другие переписные подрайоны, включающие не менее 10 процентов населения ПГЗ или ПА, в таблице приведены в скобках.

Городская зона в обиходе или административном смысле может отличаться от того, как ПГЗ определена Статистической службой Канады. Например, в районе Большого Торонто (Голден-Хорсшу) и Столичном регионе численность населения всей агломерации значительно превышает численность населения этих ПГЗ.

Крупнейшие агломерации Канады

См. также 
 Список 100 крупнейших муниципалитетов Канады по численности населения
 Список 100 крупнейших городских зон Канады по численности населения
 Население Канады по годам

Примечания 

 
Агломерации